Ulmus može označavati:
 Ulmus (Plantae), biljni rod iz porodice Ulmaceae
 Ulmus (Animalia), rod kukaca iz porodice Tingidae